«Темные материи: Запутанные, но правдивые» — телесериал, показанный на канале Science. Шоу переносит зрителя внутрь лаборатории, занимающейся странной наукой и раскрывающей некоторые из самых странных экспериментов в истории.

Ведущий — Джон Ноубл, актёр телесериала «Грань» и «Властелин колец».

В шоу использован метод повествования и реконструкций историй.

Эпизоды

Сезон 1

Ссылки